Alžběta Habsburská (asi 1293, Vídeň – 19. května 1352, Königsfelden) byla lotrinská vévodkyně a regentka.

Život 
Narodila se jako dcera rakouského a štýrského vévody, později římského krále Albrechta I. V rámci habsburské sňatkové politiky byla roku 1307 provdána za lotrinského vévodu Fridricha IV. Z tohoto manželství se narodilo šest dětí. Vévoda padl 23. srpna 1328 v bitvě u Casselu a ovdovělá Alžběta se stala na příští tři roky regentkou za nezletilého syna Rudolfa. Ten padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku. Alžběta zemřela o šest let později a byla pohřbena v klášteře Königsfelden.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Alžběta Habsburská na stránkách The Peerage 

Lotrinské vévodkyně
Regentky
Pohřbení v klášteře Königsfelden
Narození ve 13. století
Úmrtí 19. května
Úmrtí v roce 1352
Ženy
Habsburkové v 13. století
Habsburkové v 14. století